Shaolin - escola de artes marciais de origem chinesa associada com o mosteiro homônimo.
 Shaolin Quan - estilos e técnicas de kung fu
 Shaolin Fist - estilo de kung fu tradicional
 Shaolin (humorista) - humorista brasileiro
 Shaolin (filme) - lançado em 2011 e dirigido por Benny Chan
 Xiaolin Showdown - desenho animado estadunidense

Desambiguação